Майский переулок:

Беларусь 

 Майский переулок — переулок в Витебске

Россия 

 Майский переулок — переулок в Астрахани
 В Белгороде:
 1-й Майский переулок
 2-й Майский переулок
 3-й Майский переулок
 Майский переулок — переулок в посёлке Белоострове Санкт-Петербурга
 Майский переулок — переулок в Благовещенске
 В Волгограде:
 1-й Майский переулок
 2-й Майский переулок
 Майский переулок — переулок в Волгодонске Ростовской области
 Майский переулок — переулок в Вологде
 Майский переулок — переулок в посёлке городского типа Вырица Гатчинского района Ленинградской области
 Майский переулок — переулок на хуторе Гундоровском Орловского района Ростовской области
 Майский переулок — переулок на хуторе Гусарева Балка Азовского района Ростовской области
 Майский переулок — переулок в Ельце Липецкой области
 Майский переулок — переулок в станице Елизаветинской Краснодара
 Майский переулок — переулок в Ессентуках Ставропольского края
 Майский переулок — переулок в посёлке Первомайский Приволжского района Казани.
 Майский переулок — переулок в Калининграде
 В Кирове:
 Майский переулок
 Майский переулок (посёлок Ганино)
 Майский переулок — переулок в Кирово-Чепецке Кировской области
 Майский переулок — переулок в Кисловодске Ставропольского края
 4-й Майский переулок — переулок в Курске
 Майский переулок — переулок в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области
 Майский переулок — переулок в Майкопе
 Майский переулок — переулок на хуторе Меккерстуке Крымского района Краснодарского края
 Майский переулок — переулок в Миассе Челябинской области
 Майский переулок — переулок в Можге республики Удмуртия
 Майский переулок — переулок в Нальчике
 Майский переулок — переулок в Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области
 Майский переулок — переулок в станице Нефтяной Апшеронского района Краснодарского края
 В Новороссийске Краснодарского края:
 Майский переулок (село Абрау-Дюрсо)
 Майский переулок (село Большие Хутора)
 Майский переулок — переулок в Новосибирске
 Майский переулок — переулок в Орле
 Майский переулок — переулок в селе Отрадовка Азовского района Ростовской области
 Майский переулок — переулок на хуторе Протичка Красноармейского района Краснодарского края
 Майский переулок — переулок в Пскове
 Майский переулок — переулок в Пятигорске Ставропольского края
 Майский переулок — переулок в Рубцовске Алтайского края
 Майский переулок — переулок в Рыбинске Ярославской области
 Майский переулок — переулок в Ставрополе
 Майский переулок — переулок в Таганроге Ростовской области
 Майский переулок — переулок в Тобольске Тюменской области
 Майский переулок — переулок в Туапсе Краснодарского края
 Майский переулок — переулок в Уфе
 Майский переулок — переулок в Ханты-Мансийске
 Майский переулок — переулок в Черкесске
 Майский переулок — переулок в Шелехове Иркутской области
 Майский переулок — переулок в станице Эриванской Абинского района Краснодарского края
 Майский переулок — переулок в Южно-Сахалинске

Украина 

 Майский переулок — переулок в Бердянске Запорожской области
 Майский переулок — переулок в селе Жовтневом Каменец-Подольского района Хмельницкой области
 Майский переулок — переулок в Керчи автономной республики Крым
 Майский переулок — переулок в Киеве
 Майский переулок — переулок в Кировограде
 Майский переулок — переулок в Кременчуге Полтавской области
 Майский переулок — переулок в Николаеве
 В Одессе:
 Майский переулок
 1-й Майский переулок
 2-й Майский переулок
 3-й Майский переулок
 4-й Майский переулок
 5-й Майский переулок
 Майский переулок — переулок в Полтаве
 Майский переулок — переулок в Уфе
 Майский переулок — переулок в Симферополе

См. также 

 Переулок Майская Гора — переулок в Ульяновске
 Майская улица
 Майский проспект — проспект в посёлке городского типа Вырица Гатчинского района Ленинградской области
 Майский бульвар — бульвар в Курске
 Майский въезд — улица в Симферополе
 Майский проезд
 Майский тупик
 Майский просек
 Майская площадь — площадь в Кимрах Тверской области
 Майский